David Witteveen – calciatore austriaco
 Jan Witteveen – ingegnere olandese
 Solange Witteveen – ex altista argentina